Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Barranquilla 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Flavio Cipolla e Paolo Lorenzi erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nicholas Monroe e Maciek Sykut hanno battuto in finale Marcel Felder e Frank Moser 2–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie

  Rubén Ramírez Hidalgo /  Horacio Zeballos (semifinali)
  Marcel Felder /  Frank Moser (finale)

  Nicholas Monroe /  Maciek Sykut (Campioni)
  Simone Vagnozzi /  Matteo Viola (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Barranquilla 2012